Гали́на Константиновна Вдовиче́нко (род. , Лапландия, Финляндия) — украинская писательница и журналистка. Живёт во Львове, Украина.

Биография 
Родилась в семье военного в 1959 году на Кольском полуостровев Лапландии за Полярным кругом. В детстве вместе с семьей часто переезжала. Училась в школах Ивано-Франковска, Надворной, Равы-Русской, Москвы, часто бывала у бабушки с дедом в селе Отыния Коломыйского района Ивано-Франковской области, на родине отца. Окончила филологический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

До 2017 года работала заместителем главного редактора газеты "Высокий Замок".

Живет во Львове. Двое детей.

Творчество 
Галина Вдовиченко дебютировала в 2008 году — романом «Пів’яблука» («Пол-яблока»), который вышел в издательстве «Нора-Друк» (Киев) и стал лидером продаж на стенде издательства во время работы Львовского Форума издателей-2008. Первый тираж книжки разошелся на протяжении месяца.

Второй роман Галины Вдовиченко «Замок Гербуртів» («Замок Гербуртов») получил первую премию в номинации «романы» на конкурсе «Коронация слова — 2009», вышел в свет под названием «Тамдевін» в издательстве «Нора-Друк». На одном лишь Львовском Форуме издателей-2009 было продано 985 экземпляров романа «Тамдевін».

В 2010 году вышел роман «Хто такий Ігор?» («Кто такой Игорь?»), издательство «Нора-Друк».

В 2011 году в издательстве «Грані-Т» вышла первая книжка Галины Вдовиченко для детей — повесть-сказка «Мишкові миші» («Мишкины мыши») с иллюстрациями художницы Анны Сарвиры.
В том же году в издательстве «Клуб сімейного дозвілля» (Харьков) виходит роман «Бора», а в издательстве «Фоліо» («Фолио», Харьков) — антология малой прозы «20 письменників сучасної України» («20 писателей современной Украины»), в которую вошел рассказ «Брат».

2012 год: роман «Купальница» (издательство «Клуб семейного досуга») и участие в сборнике издательства «Фолио» «27 регионов Украины» (рассказ «Улица Дадугина — улица Довбуша» про Ивано-Франковщину).

2013 год: с выходом повести-сказки «Ліга непарних шкарпеток» («Лига непарных носков») в издательстве «Клуб сімейного дозвілля» основана украиноязычная серия книг для детей. Галина Вдовиченко и Лариса Денисенко стали составителями антологии «Жити-Пити. 40 градусів життя» ("Жить-Пить . 40 градусов жизни ") — сборника произведений современных украинских писателей об алкоголе, в которую вошел рассказ «Окно» (изд- во «Клуб сімейного дозвілля») . В издательстве «Фолио» вышла в свет антология «Історія України очима письменників» («История Украины глазами писателей») (рассказ «Княгиня и огненная саламандра»). В конце 2013-го года в издательстве «Клуб семейного досуга» одновременно вышли роман «Пів’яблука» («Пол-яблока») в новой авторской редакции и продолжение этого романа — «Інші пів’яблука» («Другие пол-яблока»). «Видавництво Старого Лева» выдало сборник «13 різдвяних історій» («13 рождественских историй»), среди которых — рассказ «Возвращение к Матросской тишине» Г. Вдовиченко.

2014 год: в издательстве «Клуб сімейного дозвілля» вышел коллективный сборник рассказов «Ода до радості» («Ода к радости») (составитель Галина Вдовиченко), рассказ «Запах скошених кульбабок» («Запах скошенных одуванчиков»). Участие в антологии изд-ва «Фолио» «Украина-Европа» (отрывок «Пинзель в Париже») на укр. яз. В сборнике «Видавництва Старого Лева» «Друзі незрадливі» («Верные друзья») — рассказ «Умка, Умас, Умич». И участие в авторском проекте Оксаны Забужко «Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву» («Летопись очевидцев: девять месяцев украинского сопротивления»), составитель Татьяна Терен, изд-во «Комора».

2015 год: в издательстве "Видавництво Старого Лева" вышла повесть-сказка для детей "36 і 6 котів" ("36 и 6 котов"); в издательстве "Клуб сімейного дозвілля" - коллективный сборник "Волонтери. Мобілізація добра" ("Волонтеры. Мобилизация добра"), составитель Ирэна Карпа, в котором помещен рассказ "Госпіталь. Розвантажувальні дні" ("Госпиталь. Разгрузочные дни"). В этом же издательстве вышел в свет авторский сборник: роман "Тамдевін" (новое издание) плюс "Вовчі історії замку Гербуртів", а на Форуме издателей-2015 Клуб сімейного дозвілля презентовал роман "Маріупольський процес". Участие в коллективном сборнике "Маслини на десерт" (издательство Folio, серія "Добрі історії") - рассказ "Никифор та інші чоловіки у грі "Вірю-не вірю". Участие в сборнике "Львів. Кава. Любов" (КСД).

2016 год: книжка для маленьких "Засинай. Прокидайся" ("Видавництво Старого Лева"). Участие в коллективном сборнике "Аеропорти і..." (КМ БУКС, серия "Дорожні історії"). Выход сборника рассказов "Ось відкрита долоня" ("Клуб сімейного дозвілля").

2017 год: продолжение повести-сказки для детей "36 и 6 котов" под названием "36 и 6 котов-детективов ("Видавництво Старого Лева"). Выход книжки "Мишкові Миші з продовженням" - повесть для детей "Мишкові Миші" и ее продолжение - "Зірковий час Мишкових Мишей", иллюстрации Инны Черняк ("Видавництво Старого Лева"). Участие в "Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах", серия "Шкільна бібліотека" ("Видавництво Старого Лева") - отрывок "Найдовші вуса" из книжки "36 і 6 котів". Участие в сборниках "Львів - місто натхнення. Література" ("Видавництво Старого Лева") и "То є Львів. Колекція міських історій" ("Видавництво Старого Лева"). Составитель коллективного сборника "Зелене яблуко, срібні мечі" - дорожные истории   Добромыльского края (ЛА "Піраміда").

2018 год: книжка для детей "Сова, яка хотіла стати жайворонком", художественное оформление Христины Лукащук (видавництво "Чорні вівці" - "Книги-ХХІ"), книжка для детей "Чорна-чорна курка", рисунки Наталки Гайды ("Видавництво Старого Лева"), участие в сборниках малой прозы "Це зробила вона" ("Видавництво"), "Лялька" ("Видавництво Старого Лева") и "19 різдвяних історій" ("Видавництво Старого Лева").

Романы и повести 

 Пів’яблука (Нора-Друк - 2008) - роман
 Тамдевін (Нора-Друк - 2009) - роман
 Хто такий Ігор? (Нора Друк - 2010) - роман
 Мишкові миші (Грані-Т - 2011) - повесть-сказка для детей
 Бора (Клуб сімейного дозвілля - 2011) - роман
 Купальниця (Клуб сімейного дозвілля - 2012) - роман
 Ліга непарних шкарпеток (Клуб сімейного дозвілля - 2013) - повесть-сказка для детей
 Пів’яблука (в новой авторской редакции, Клуб сімейного дозвілля - 2013) - роман
 Інші пів’яблука (Клуб сімейного дозвілля - 2013) - роман
 36 и 6 котов (Видавництво Старого Лева - 2015) - повесть-сказка для детей
 Тамдевін, Вовчі історії замку Гербуртів (Клуб сімейного дозвілля - 2015) - сборник: роман и рассказы
 Маріупольський процес (Клуб сімейного дозвілля - 2015) - роман
 Засинай. Прокидайся (Видавництво Старого Лева - 2016) - истории для детей
 Ось відкрита долоня (Клуб сімейного дозвілля - 2016) - сборник рассказов
 36 и 6 котов-детективов  (Видавництво Старого Лева - 2017) - повесть для детей
 Мишкові Миші з продовженням: Мишкові Миші та Зірковий час Мишкових Мишей (Видавництво Старого Лева - 2017) - повести для детей
 Сова, яка хотіла стати жайворонком (Чорні вівці - Книги-ХХІ - 2018) - повесть для детей
 Чорна-чорна курка (Видавництво Старого Лева - 2018) - повесть для детей

Антологии 

 «20 письменників сучасної України» (рассказ «Брат») — Фоліо-2011
 «27 регіонів України» (рассказ «Вулиця Дадугіна — вулиця Довбуша») — Фоліо-2012
 «Історія України очима письменників» (рассказ «Княгиня та вогняна саламандра») — Фоліо-2013
 «Жити-Пити. 40 градусів життя» (рассказ «Вікно») — Клуб сімейного дозвілля-2013
 «13 різдвяних історій» (рассказ «Повернення до Матроської тиші») — Видавництво Старого Лева-2013
 «Україна-Європа» (отрывок «Пінзель у Парижі») — Фоліо-2014
 «Ода до радості» (рассказ «Запах скошених кульбабок») — Клуб сімейного дозвілля-2014
 «Друзі незрадливі» (рассказ «Умка, Умас, Умич») — Видавництво Старого Лева-2014
 «Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву» («Хтось на Майдані та на Грушевського…») — Комора-2014
 "Волонтери. Мобілізація добра" (рассказ "Госпіталь. Розвантажувальні дні") - Клуб сімейного дозвілля-2015
 "Маслини на десерт" (оповідання "Никифор та інші чоловіки у грі "Вірю-не вірю") - Фоліо-2015
 "Львів. Кава. Любов" - Клуб сімейного дозвілля-2015
 "Аеропорт і..." - КМ БУКС, серия "Дорожні історії"-2016
 "Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах, серія "Шкілька бібліотека" (отрывок из повести "36 і 6 котів" - "Найдовші вуса") — Видавництво Старого Лева, 2017)
 "Львів - місто натхнення. Література" ("Де живе сестра Роберта Кері") — "Видавництво Старого Лева", 2017
 "То є Львів. Колекція міських історій" ("Колесса і вишні від Франка") — "Видавництво Старого Лева", 2017
 "Зелене яблуко, срібні мечі", подорожні оповідання та есе після мандрівок Добромильським краєм ("Звідки ті сходи") —  ЛА "Піраміда", 2017
"Це зробила вона" ("Соломія Крушельницька") — видавництво "Видавництво", 2018
"Лялька. Оповідання про дитинство"  ("Начебто про ведмедика") — "Видавництво Старого Лева", 2018
"19 різдвяних історій" ("Лорд, вівсянка і любов") — "Видавництво Старого Лева", 2018

Награды 

 Специальная награда конкурса «Коронація слова-2008» — «Выбор издателей» («Вибір видавців», первая в истории конкурса) — за роман «Пів’яблука».
 Диплом «Дебют 2008 года» в номинации «Лучший автор» от книготорговой сети ЕМПИК.
 2-е место в конкурсе «Лучшая украинская книга-2009» по версии читателей и жюри еженедельника «Корреспондент» (роман «Пів’яблука»).
 Роман «Замок Гербуртів» («Тамдевін») получил 1-ю премию в номинации «романы» во Всеукраинском конкурсе романов, пьес и киносценариев «Коронація слова» — 2009.
 Первое место в номинации «Оригинально оформленное и проиллюстрированное издание» на Международном детском фестивале во Львове (май 2011), награда «Книжкового Левеня» (казкова повість «Мишкові миші»).
 2-е место в номинации «Світ дитинства» и 3-е место в номинации «Мистецтво друку» («Искусство печати») в национальном конкурсе «Краща книга України» («Лучшая книга Украины») в 2011 году, основатель — Госкомтелерадио Украины (повесть-сказка «Мишкові миші»).
 Шот-лист литературного конкурса «Книга года ВВС Ukrainian-2011». Роман «Бора» — в пятерке финалистов.
 «Ліга непарних шкарпеток» («Лига непарных носков» — в пятерке финалистов конкурса «Детская Книга года ВВС Ukrainian-2013».
 В конкурсе "Гранд Коронація слова-2015" в номинации "гранд роман" победил роман "Маріупольський процес".
 на Книжном Арсенале в Киеве в апреле 2016 года детское жюри конкурса "Волохатий олівець" отметило повесть "36 і 6 котів" наградой "Лиса ручка" - "за самую смешную книжку года".
 2017 - "Золотий письменник України"

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Галина Вдовиченко: Краткая информация об авторе 
 Галина Вдовиченко: «Человек, который пишет, может представить себя кем угодно» 

Писатели по алфавиту
Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Выпускники Львовского университета
Писатели Украины XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XX века
Украинские писатели XXI века